West Dean (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 West Dean (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap West Sussex
 West Dean (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire